Pecan Island ist der Name folgender

Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Pecan Island (Illinois)
 Pecan Island (Natchitoches Parish, Louisiana)
 Pecan Island (Vermilion Parish, Louisiana)
 Pecan Island (Texas)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pecan Island (Louisiana), unincorporated community im Vermilion Parish